

Fumetto 
 Prodigy – nome di diversi personaggi dell'universo Marvel
 Prodigy (David Alleyne) – mutante dei fumetti Marvel Comics
 Prodigy (Ritchie Gilmore) – supereroe dei fumetti Marvel Comics
 Prodigy (Timothy Wilkerson) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Prodigy – rapper statunitense
 Moog Prodigy – sintetizzatore della Moog Music prodotto dal 1979 al 1984
 The Prodigy – gruppo musicale britannico

Televisione 
 Prodigio (Prodigy) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1

Altro 
 Prodigy – ring name del wrestler statunitense Tommaso Ciampa
 Prodigy – romanzo di Marie Lu